Strelka (russisch  für Zeiger, Pfeil, Landzunge) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Strelka (Krasnojarsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Strelka (Amur), in der Oblast Amur
 Strelka (Archangelsk, Schenkursk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Schenkursk
 Strelka (Archangelsk, Welsk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Welsk
 Strelka (Iwanowo, Putschesch), in der Oblast Iwanowo, Rajon Putschesch
 Strelka (Iwanowo, Witschuga), in der Oblast Iwanowo, Rajon Witschuga
 Strelka (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Strelka (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Strelka (Krasnojarsk, Irbeiskoje), in der Region Krasnojarsk, Rajon Irbeiskoje
 Strelka (Nischni Nowgorod, Gagino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gagino
 Strelka (Nischni Nowgorod, Gorodez, Sinjaki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez, Landgemeinde Sinjaki
 Strelka (Nischni Nowgorod, Gorodez, Smolki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez, Landgemeinde Smolki
 Strelka (Nischni Nowgorod, Lyskowo), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Lyskowo
 Strelka (Nischni Nowgorod, Semjonow), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Semjonow
 Strelka (Nischni Nowgorod, Setschenowo), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Setschenowo
 Strelka (Nischni Nowgorod, Sokolskoje, Georgijewskoje), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Sokolskoje, Landgemeinde Georgijewskoje
 Strelka (Nischni Nowgorod, Sokolskoje, Sabolotnoje), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Sokolskoje, Landgemeinde Sabolotnoje
 Strelka (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Tschkalowsk
 Strelka (Nischni Nowgorod, Wad), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Wad
 Strelka (Nischni Nowgorod, Wyksa), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Wyksa
 Strelka (Nowgorod, Borowitschi), in der Oblast Nowgorod, Rajon Borowitschi
 Strelka (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod, Rajon Nowgorod
 Strelka (Orjol), in der Oblast Orjol
 Strelka (Perm), in der Region Perm
 Strelka (Tambow), in der Oblast Tambow
 Strelka (Twer), in der Oblast Twer
 Strelka (Wologda), in der Oblast Wologda
 Strelka (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Strelka ist ein Flussname:
 Strelka (Medwedowka), Nebenfluss der Medwedowka in Russland

Strelka ist der Familienname von:
 Joseph P. Strelka (1927–2022), österreichischer Germanist

Strelka ist die russische Bezeichnung für die Ostspitze der Wassiljewski-Insel mit den beiden Rostra-Säulen in Sankt Petersburg.

Strelka ist der Name eines der ersten Hunde im All, die wieder sicher zur Erde zurückkehrten, siehe Belka und Strelka